Rave puede referirse a:

Música
 Rave, tipo de fiesta de música electrónica.
 Rave music, categoría de música electrónica.
 New rave, subgénero o estilo musical que fusiona elementos de la música electrónica y el indie rock.
 Rave Culture, compañía discográfica de los Países Bajos.
 Rave On, canción de rock and roll escrita en 1958.
 Rave Tapes, álbum de estudio de la banda de post-rock Mogwai.
Personas
 Christopher Rave (1881–1933), artista y explorador alemán.
 Hans Rave (1903-1977), futbolista alemán. 
 Jimmy Rave (1982-2021), luchador profesional estadounidense.
Varios
 Rave, manga escrito e ilustrado por Hiro Mashima.
 Rave, película del año 2000 dirigida por Ronald Krauss.
 Rave Racer''', videojuego de carreras lanzado por Namco en 1995.